Ботанічна (станція метро, Єкатеринбург)
 Ботанічна (станція метро, ​​Санкт-Петербург) — перспективна станція